Sylphide steht für:
 
 Sylphe
 La Sylphide